El Torneig de Chengdu 2017, oficialment conegut com a Chengdu Open 2017, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 24 de setembre i el 2 d'octubre de 2017 al Sichuan International Tennis Center de Chengdu, Xina.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

ATP World Tour 2017
2017